Себастьян Игнасио Себальос Гутьеррес (; род. 1 июля 1992) — чилийский гандболист, выступающий за испанский клуб второго дивизиона «Самору» и сборную Чили.

Карьера

Клубная 
Себастьян Себальос перешёл в испанский клуб СБ Замора в 2013 году. В сезоне 2013/14, команда СБ Замора, где играл Себальос заняла второе место и вышла в Лига АСОБАЛ

Сборная 
Себастьян Себальос выступает за сборную Чили. За сборную Чили, Себальос сыграл 41 матч и забросил 92 мячей. Участник чемпионата Мира 2015, 2017 и 2019.

Награды 
 Серебряный призёр Панамериканских игр по гандболу: 2019
 Бронзовый призёр Панамериканских игр по гандболу: 2015
 Серебряный призёр чемпионата Панамерики: 2016
 Бронзовый призёр чемпионата Панамерики: 2018
 Бронзовый призёр Южноамериканских игр: 2018
 Серебряный призёр второго дивизиона чемпионата Испании: 2014

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20161121234409/http://www.scoresway.com/?sport=handball
 http://www.laopiniondezamora.es/especiales/balonmano-zamora/2013/12/sebastian-ceballos-n316_5_7855.html
 https://twitter.com/sebaceballos10?lang=ru Твиттер Себастиана Себальоса.

Гандболисты Чили
Игроки сборной Чили по гандболу